Ruisdael ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob van Ruisdael (1628/29–1682), niederländischer Maler
 Isaak van Ruisdael (1599–1677), niederländischer Maler

Siehe auch: 
 Ruysdael
 Ruisdael-Fall, klassisches Fallbeispiel aus dem deutschen Zivilrecht